Tretiak (biélorusse : , russe : , ukrainien : ), parfois orthographié Tretyak, peut faire référence à :

Patronyme 

  (1928-1989), militaire soviétique ;
  (né en 1959), militaire russe ;
  (1906-1976), militaire russe ;
  (1841-1923), écrivain polonais ;
  (1926-1989), chanteur d'opéra ukrainien ;
 , footballeur ukrainien ;
 Vladislav Tretiak (né en 1952), joueur russe de hockey sur glace ;
 Vladyslav Tretyak  (né en 1980), escrimeur ukrainien, spécialiste du sabre.

Toponyme 
 , ancienne subdivision de la ville ukrainienne de Tchernihiv.

Voir aussi